

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Maniów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Jerzmanowa
 Maniów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Mietków
 Maniów – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Maniów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Komańcza

Miejscowości na Ukrainie
 Maniów – wieś w rejonie łanowieckim

Zobacz też 
 Maniów Mały
 Maniów Wielki